W Polsce 
 Kobierno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek 
 Kobierno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Kobierno – gromada w powiecie krotoszyńskim